Железнодорожный район — название административных районов в ряде городов России и ближнего зарубежья.

Существующие 
 Железнодорожный район (Барнаул)
 Железнодорожный район (Воркута)
 Железнодорожный район (Воронеж)
 Железнодорожный район (Гомель) ()
 Железнодорожный район (Екатеринбург)
 Железнодорожный район (Красноярск)
 Железнодорожный район (Львов) ()
 Железнодорожный район (Новосибирск)
 Железнодорожный район (Орёл)
 Железнодорожный район (Ростов-на-Дону)
 Железнодорожный район (Самара)
 Железнодорожный район (Симферополь)
 Железнодорожный район (Улан-Удэ)
 Железнодорожный район (Ульяновск)
 Железнодорожный район (Хабаровск)

Упразднённые и переименованные 
 Железнодорожный район (Калининградская область) — 1947—1963 годы
 Железнодорожный район (Коми) — ныне Княжпогостский район
 Железнодорожный район (Горький) — 1945—1956 годы
 Железнодорожный район (Казань) — ныне Приволжский район.
 Железнодорожный район (Калуга) — упразднён в 1957 году
  — 1938—2001 годы
 Железнодорожный район (Москва, 1936—1957)
 Железнодорожный район (Москва, 1977—1991)
 Железнодорожный район (Оренбург) — до 1960 года
 Железнодорожный район (Петропавловск) — 1943—1948 годы
 Железнодорожный район (Самарканд) — упразднён в 1955 году
 Железнодорожный район (Челябинск) — упразднённый район города Челябинска существовавший в 1919—1930 гг. и 1944—1960 гг. Территория включена в состав Советского района.
 Железнодорожный район (Чимкент) — 1945—1948 годы

См. также 
 Зализничный район — районы городов Украинской ССР на русскоязычных картах этих городов.